«Архитектора Беке́това» (, ) — 24-я станция Харьковского метрополитена. Расположена на Алексеевской линии между станциями Госпром и Защитников Украины. Названа в честь украинского и советского архитектора и художника-пейзажиста Бекетова Алексея Николаевича. Находится в районе улиц Пушкинской, Жён Мироносиц, Дарвина и площади Архитекторов.

Описание 
Станция колонно-пилонного типа. Пущена в эксплуатацию 6 мая 1995 года.

Особенностью станции является очень длинный переход выхода, станция имеет выход с одной стороны, на другой же вместо выхода находится красивое панно. Туннель длиной не менее 50 метров необходимо пройти обязательно до эскалатора, а затем до перехода метро. Ещё одно панно находится при спуске на эскалаторе в этот туннель. Туннель разделён на два отсека: вход и выход. При этом они связаны друг с другом чередующимися проходами.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 «Архитектора Бекетова» на официальном сайте ГП Харьковский метрополитен

Станции Харьковского метрополитена
Алексеевская линия метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1995 году